Isabel Enriqueta de Hesse-Kassel (Kassel 18 de noviembre de 1661 - Cölln Spree 7 de julio de 1683) fue hija del Landgrave Guillermo VI de Hesse-Kassel y Eduvigis Sofía de Brandeburgo (1623-1683), una hermana del príncipe elector Federico Guillermo I de Brandeburgo.

Biografía 
La landgravina Eduviges Sofía promovió el matrimonio de Isabel Enriqueta con Federico, Príncipe Elector de Brandeburgo, su primo, por motivos familiares. Este matrimonio se decidió en oposición a un matrimonio entre Federico con una hermana del Emperador Leopoldo I de Habsburgo. Cuando este plan fracasó la propuesta de casarse con Isabel Enriqueta fue restablecida.

En abril de 1678, Eduviges Sofía e Isabel Enriqueta viajaron a Berlín, pero Isabel Enriqueta tuvo que esperar un año en el Palacio Real de Berlín por su matrimonio, mientras que Federico estaba lejos firmando el Tratado de Nimega. El matrimonio, sin embargo, resultó ser un matrimonio por amor - la joven pareja vivió en el Castillo de Köpenick y tuvo una hija llamada Luisa Dorotea (1680-1705).

Isabel Enriqueta murió a los 21 años, después de sólo 4 años de matrimonio y fue enterrada en la Catedral de Berlín.

Hijos 
 Princesa Luisa Dorotea de Prusia (29 de septiembre de 1680 - 23 de diciembre de 1705) se casó con su primo 2° el Landgrave Federico de Hesse-Kassel, sin descendencia.

Bibliografía 
 Werner Schmidt: Friedrich I. - Kurfürst von Brandenburg König in Preußen, (Federico I, Elector de Brandeburgo, Rey de Prusia) Heinrich Hugendubel Verlag, München 2004
 Karl Friedrich Pauli: Allgemeine Preußische Staatsgeschichte, (Historia General del Estado de Prusia) Siebenter Band, Verlag und Druck Christoph Peter Franckens, Halle 1767
 Ernst Daniel Martin Kirchner: Die Kurfürstinnen und Königinnen auf dem Thron der Hohenzollern, 2. Teil: Die letzten acht Kurfürstinnen, berlion (Las princesas y reinas en el trono de los Hohenzollern, 2 parte: Los últimos ocho princesas) 1867,S. 341-343.
 Dieterich Sigismund von Buch: Tagebuch, 1674–1683, bearb. und herausg. von G. von Kessel, Jena und Leipzig 1865

Enlaces externos 

Landgravinas de Hesse-Kassel
Duquesas consortes de Prusia del siglo XVII
Consortes de miembros de la casa de Hohenzollern
Nobles alemanas del siglo XVII
Casa de Hesse-Kassel
Nacidos en Kassel